Aleš Kunc – ex cestista sloveno
 Mitja Kunc – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino sloveno
 Zinka Kunc – soprano croata naturalizzata statunitense nota come Zinka Milanov